Karakul (dt. „Schwarzer See“) ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Karakul (Tadschikistan), See in Tadschikistan
 verbreitete Fehlschreibung für den Karakol-See in Westchina
 Qorakoʻl, Stadt in Usbekistan
 Qorakoʻl (Bezirk), Verwaltungseinheit in der Provinz Buxoro, Usbekistan

Karakul steht für:
 Karakulschaf, eine Tierrasse
 Persianer, das Fell junger Karakulschafe

Siehe auch: 
 Karagöl
 Karakol (Begriffsklärung)